I soldi degli altri (L'argent des autres), film diretto da Christian de Chalonge (1978)I soldi degli altri (Other People's Money), film diretto da Norman Jewison (1991)I soldi degli altri''' (Other People's Money''), romanzo giallo di Arthur Lyons